Eduardo Gómez (1951–2019) spanyol színész
 Eduardo Gómez (1958) chilei labdarúgó